Кубок Азербайджану з футболу 2015–2016 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Азербайджані. Титул здобув Карабах.

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>14 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>3 грудня 2015

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулись 2 березня, а матчі-відповіді 9 березня 2016 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 27 квітня, а матчі-відповіді 4 травня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Азербайджану на soccerway 

2015—2016
Азербайджан
Азербайджан
2015 в азербайджанському спорті
2016 в азербайджанському спорті